Złotniki ist der polnische Name von Solotnyky.

Złotniki ist Name folgender polnischer Dörfer:
 Złotniki (Koźminek) in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Koźminek
 Złotniki (Suchy Las) (Zlotnik) in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Suchy Las
 Złotniki Małe in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Żelazków
 Złotniki Wielkie in selbiger Gemeinde 
 Złotniki (Małogoszcz) in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Małogoszcz
 Złotniki (Mielec) in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Gemeinde Mielec
 Złotniki (Igołomia-Wawrzeńczyce) in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Igołomia-Wawrzeńczyce
 Złotniki Kujawskie (Güldenhof) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Złotniki (Rogowo) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Rogowo
 Złotniki (Dalików) in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Dalików
 Złotniki (Krzyżanów) in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Krzyżanów
 Złotniki (Sulmierzyce) in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Sulmierzyce
 Złotniki Lubańskie (Goldentraum) in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Leśna
 Złotniki (Krotoszyce) (Schlottnig) in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Krotoszyce
 Zlattnik in der Woiwodschaft Oppeln, Gemeinde Proskau
 Złotniki (Juchnowiec Kościelny) in der Woiwodschaft Podlachien, Gemeinde Juchnowiec Kościelny